Pārsābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pārsābād (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 
 Shahrestān-e Pārsābād, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar